Huashi bezeichnet:

 Huashi (Peking) (花市), Stadtteil der chinesischen Hauptstadt
 Huashi (Fangcheng) (华石镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fangcheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Huashi (Jiangyin) (华士镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Huashi (Luoding) (华石镇), Großgemeinde der Stadt Luoding in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huashi (Panzhou) (滑石镇), Großgemeinde der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huashi (Xiangtan) (花石镇), Großgemeinde im Kreis Xiangtan in der chinesischen Provinz Hunan
 Huashi (Yuzhou) (花石镇), Großgemeinde der Stadt Yuzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Huashi (Chaotian) (花石乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chaotian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huashi (Jinzhai) (花石乡), Gemeinde im Kreis Jinzhai in der chinesischen Provinz Anhui
 Huashi (Bijiang) (滑石侗族苗族土家族乡), Nationalitätengemeinde der Dong, Miao und Tujia im Stadtbezirk Bijiang in der chinesischen Provinz Guizhou